Primaire laterale sclerose, een zenuwziekte
 Parkstad Limburg Stadion, een voetbalstadion in Kerkrade, Nederland
 Partiële kleinste kwadraten regressie, Engels: partial least squares regression, een statistische methode
 PLS (bestandsindeling), een bestandsindeling voor playlists, afspeellijsten
 Providenciales International Airport, een luchthaven op het eiland Providenciales, met als IATA-code PLS